Attention ():

 Attention — альбом исландской группы GusGus 2002 года.

См. также 
 Внимание